Michaël IV Paphlagon, keizer van Byzantium (1034-1041)
 Michaël IV van Alexandrië, koptisch patriarch van Alexandrië (1091-1101)
 Michaëlis IV, Grieks-orthodox patriarch van Alexandrië (1454-1476)